In de wiskunde en de filosofie is een stelling een bewezen bewering
Een these, een formulering van een mening; een stellingname. Tijdens een discussie kan een stelling geponeerd worden om de discussie op gang te brengen. Voorbeelden zijn ook stellingen bij een proefschrift, die dienen om zo nodig de discussie bij de promotieplechtigheid aan te zwengelen.
Een stelling of opstelling is de stand van de schijven en eventuele dammen op een dambord.
Een stelling of opstelling of positie is de stand van de stukken op een schaakbord.
Een stelling is ook de naam van verschillende soorten bouwwerken: 
een verdedigingswerk, zoals de Stelling van Amsterdam,
een galerij, ook stelling genoemd, rond een stellingmolen,
een magazijnstelling
een bouwsteiger
mitrailleurstelling

Personen
Jos Stelling, Nederlands filmregisseur en producer
Frans Stelling, Nederlands beeldend kunstenaar, broer van Jos